Christensen även skrivet Kristensen är ett efternamn, som är mycket vanligt i Danmark, men som också förekommer i Norge och Sverige. Det var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen son till Christen eller Kristen. Offentlig statistik tillgänglig 2014 anger följande antal personer bosatta i de nordiska länderna med stavningsvarianterna:
 Christensen: Sverige 3 295, Danmark 120 244, Norge 6 366, Finland 105
 Kristensen: Sverige 1 409, Danmark 60 938, Norge 6 954, Finland 18
Tillsammans blir detta 4 704 personer i Sverige, 181 182 personer i Danmark, 13 320 personer i Norge och 123 personer i Finland.

På listorna över de vanligaste efternamnen är Christensen nummer 6 och Kristensen nummer 13 i Danmark, medan Kristensen är nummer 44 och Christensen nummer 55 i Norge.

Personer med efternamnet Christensen eller Kristensen

A
 Alex Christensen
 Alfred Christensen
 Alfred Ferdinand Christensen
 Amanda Christensen
 Andreas Christensen
 Anna Christensen
 Annika Nordgren Christensen
 Anthonie Eleonore Christensen
 Anton Christensen
 Antoinette Kristensen
 Arnold Christensen
 Arthur Christensen
 Axel Christensen

B
 Bab Christensen
 Balthazar Christensen (1802–1882), dansk politiker
 Benjamin Christensen
 Bernhard Christensen
 Bo Christensen
 Bodil Christensen

C
 C.C.A. Christensen
 C.F. Christensen
 C.F. Christensen
 Carl Christensen
 Carl Christensen (skulptör)
 Carl Yngvar Christensen
 Caroline Christensen
 Casper Christensen
 Cecilia Kristensen
 Charlie Christensen
 Christen Christensen, flera personer
 Christen Christensen (agronom)
 Christen Christensen (skulptör) (1806–1845)
 Christen Christensen (lantbrukshistoriker)
 Christen Christensen (varvsägare)
 Christian Christensen, flera personer
 Christian Christensen (friidrottare) (1876–1956), dansk löpare
 Christian Christensen (kompositör) (född 1968), svensk ljudtekniker och kompositör av filmmusik
 Christian Thomsen Christensen (1832–1905), dansk-amerikansk militär och affärsman
 Conrad Christensen

D
 Dorothea Christensen

E
 Einar Christiansen
 Emil Christensen
 Erik Christensen
 Erik Hohwü-Christensen
 Erika Christensen
 Evald Tang Kristensen

F
 Fhleming Christensen
 Flemming Christensen
 Frode Nør Christensen

G
 Godfred Christensen
 Gyda Christensen

H
 Halfdan Christensen
 Halvor Olaus Christensen
 Harald Christensen
 Harald Christensen (tävlingscyklist)
 Hayden Christensen
 Helena Christensen
 Henry Christensen
 Hjalmar Christensen

I
 Inger Christensen
 Ingolf Christensen
 Ingun Christensen

J
 Jacob Christensen
 Jens Kristensen
 Jens Christian Christensen
 Jesper Christensen
 Jesper Fjord Christensen
 John Christensen, flera personer
 John Christensen (konstnär)
 John Christensen (landhockeyspelare)
 John Christensen (tidningsman)
 John Christensen (tyngdlyftare)
 Jon Christensen
 Jon Lynn Christensen
 Joss Christensen
 Jørgen Christensen

K
 Kaj Christensen
 Kim Christensen
 Knud Kristensen

L
 Lars Christensen
 Lars Saabye Christensen
 Lasse Vigen Christensen
 Laura Christensen
 Lis Vibeke Kristensen

M
 Mads Christensen, flera personer
 Mads Christensen (ishockeyspelare)
 Mads Christensen (läkare)
 Magnus Christensen
 Marie Christensen
 Marit Fiane Christensen
 Marius Kristensen
 Martha Christensen
 Martin Christensen
 Mathilde Christensen
 Michael Færk Christensen
 Mirjam Kristensen
 Mona Christensen

N
 Niels Georg Christensen
 Nils-Reinhardt Christensen

O
 Oda Christensen
 Odin T. Christensen
 Ove Christensen

P
 Parley Parker Christensen (1869–1954), amerikansk politiker
 Patrick Kristensen (född 1987), dansk fotbollsspelare
 Pelle Christensen (1923–1995), norsk skådespelare
 Per Christensen (1934–2009), norsk skådespelare
 Pernille Fischer Christensen  (född 1969), dansk filmregissör och manusförfattare
 Peter Christensen
 Poul Christensen (1854–1935), dansk politiker

R
 Ragnhild Kristensen
 Randine Christensen
 Rolf Christensen

S
 Severin Christensen
 Sven Møller Kristensen
 Steen Christensen
 Søren Peter Christensen

T
 Theodor Christensen
 Thomas Guldborg Christensen
 Thor Kristensen
 Tom Kristensen, flera personer
 Tom Kristensen (född 1955)
 Tom Kristensen (författare)
 Tom Christensen (ishockeyspelare)
 Tom Kristensen (racerförare)

V
 Valdemar Christensen
 Viggo Christiansen
 Villads Christensen

W
 William Christensen
 William Brede Kristensen

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn
Svenska efternamn